Il termine Temperamento può fare riferimento a:
Temperamento: un termine musicale
Temperamento: un termine psicologico, comprendente
Quattro temperamenti secondo l'umoralismo
Temperamento: un termine zootecnico
Temperamento: un termine minerario